«Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» — комедийный художественный фильм, снятый в СССР в 1941 году. Экранизация повести Гоголя.

Сюжет 

Иван Иванович зашёл к своему другу Ивану Никифоровичу, желая попросить понравившееся ружьё. В пылу спора Иван Никифорович назвал Ивана Ивановича гусаком.

В ролях 
 Владимир Попов — Иван Иванович Перерепенко
 Сергей Блинников — Иван Никифорович Довгочхун
 Владимир Владиславский — Демьян Демьяныч, судья
 Осип Абдулов — Пётр Петрович, городничий
 Фёдор Курихин — Антон Прокофьич Голопуз
 Фаина Раневская — Горпина
 Иван Лагутин — Тарас Тихонович, секретарь суда
 Кларина Фролова-Воронцова — Агафья Федосеевна
 Надежда Березовская — Гапка
 Иван Любезнов — писарь
 Михаил Поволоцкий — Макар Назарьевич
 Иона Бий-Бродский — подсудок
 Мария Барабанова — Оришка
 Алексей Консовский — Гоголь
 Константин Немоляев — дирижёр оркестра
 Татьяна Говоркова — эпизод (нет в титрах)

Ссылки 
 «Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 Как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем / 1941 / РУ / DVDRip
 Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем на сайте телеканала Культура
 Художественный фильм «Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» на сайте youtube.

Кинокомедии СССР
Экранизации произведений Николая Гоголя
Кинокомедии 1941 года
Фильмы СССР 1941 года
Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы студии «Союздетфильм»
Сатирические фильмы